Vikāra (devanagari:विकार) es el término sánscrito para cambio, deformación, enfermedad,  una de las diez categorías de causación por Vasubandhu en su Madhyānta-Vibhāga-Bhāśya.

Referencias

Palabras en sánscrito
Conceptos hinduistas